Le nom de famille Langerock vient du néerlandais et signifie « longue robe ».

Henri Langerock (1830-1915), peintre belge.
Pierre Langerock (1859-1923), architecte belge.

Références